934 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 934 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Кировской области. Код 253712.
 934 км, он же 933 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 298320.
 934 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги в Харьковской области. Код 493723.

Примечания